Stadtchronik bezeichnet die Chronik oder Geschichtsschreibung einer Stadt, speziell

 Hannover Chronik, 1991 mit dem Untertitel Von den Anfängen bis zur Gegenwart erschienene Chronik zur Geschichte der niedersächsischen Landeshauptstadt
 Münchner Stadtchronik, vom Stadtarchiv Münchens geführte bis in das Jahr 1818 zurückreichende Stadtchronik
 Nachrichten von der Stadt Uelzen, von dem Uelzener Bürgermeister Reinhard Dieterichs (1653–1724) verfasste Chronik der Hansestadt Uelzen